Hejls (plaats), plaats in Denemarken
 Hejls (parochie), parochie in Denemarken